Баранка Обскура има више значења:

 Баранка Обскура (Ероика Сиудад де Тлаксијако), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Баранка Обскура (Сантијаго Амолтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику